What the Doctor Ordered – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
What the Doctor Ordered – cortometraggio del 1913 diretto da Pat Hartigan